Enrique Dávila puede referirse a:

 Enrique Dávila Pacheco, gobernador interino y capitán general de Yucatán de 1644 a 1645 y en 1649.
 Enrique Dávila y Guzmán, noble, militar y hombre de estado español, I marqués de Povar.
 Enrique Dávila Alveal (1947), economista y académico chileno. 
 Enrique Dávila Barreneche, médico urólogo de la Universidad Nacional de Colombia.